Cafè de Mar o Cafè del Mar, obra arquitectònica de 1926 i edifici emblemàtic del cooperativisme a Mataró (el Maresme).
 Café del Mar, bar de l'illa d'Eivissa inaugurat l'any 1980.

Pàgines de desambiguació
